Бочарная улица — название ряда упразднённых улиц в различных городах России.

 Бочарная улица — прежнее название Пекарного переулка в Выборге.
 Бочарная улица — до 4 сентября 1930 года название улицы Комсомола в Кронштадте.
 Бочарная улица — до 7 марта 1858 года название улицы Комсомола в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Бочарная слобода